Film en televisie
Notorious (1946), een thriller van Alfred Hitchcock
Notorious (1992), een televisiefilm uit 1992, een remake van bovengenoemde film
Notorious (2009), een film over The Notorious B.I.G. (Biggie Smalls)
Notorious (televisieserie), een Amerikaanse documentaireserie

Muziek
Notorious (Duran Duran), een album van Duran Duran
Notorious (single), het titelnummer van dit album
Notorious (Joan Jett), een album van Joan Jett
Notorious (Confederate Railroad), een album van Confederate Railroad

Overig
Notorious (bende), een bende in Sydney, Australië
Notorious (roman), het tweede boek uit de The It Girl-reeks.